Prahova se poate referi la:
 Județul Prahova, unul din județele României
 Râul Prahova, un râu din sudul României
 Valea Prahovei